Le pôle métropolitain de Montpellier est un pôle métropolitain situé dans la région Occitanie qui regroupe la majeure partie des intercommunalités des départements de l'Hérault, de l'Aude, du Gard, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales et de l'Aveyron autour de la métropole de Montpellier.

Il a été mis en place le . Il regroupe 57 intercommunalités,  communes et  habitants, sur un territoire de .

Au 30 mai 2022, l'activité du pôle métropolitain de Montpellier semble au point mort sur son site (pas de publication depuis 2016, date de la troisième session). Il n'est d'ailleurs pas référencé dans la base nationale sur l'intercommunalité.

Histoire

Création

Identité visuelle

Territoire

Situation géographique 
Les villes notables les plus proches du centre du pôle métropolitain sont :

Intercommunalités membres 
Le pôle métropolitain regroupe la majeure partie des intercommunalités des départements de l'Hérault, de l'Aude, du Gard, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales et de l'Aveyron.

Démographie

Organisation

Présidence

Vice-présidence

Direction générale des services

Administration

Siège 
Le siège du pôle métropolitain se situe au château de Castries, dans la banlieue de Montpellier.

Compétences et budget

Compétences

Compétences obligatoires

Compétences facultatives

Compétences optionnelles

Budget

Projets et réalisations

Projets

Réalisations

Culture

Développement économique

Annexes

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Arrondissements de l'Hérault
Arrondissements de l'Aude
Arrondissements du Gard
Arrondissements de la Lozère
Arrondissements des Pyrénées-Orientales
Arrondissements de l'Aveyron
Liste des intercommunalités de l'Hérault
Liste des intercommunalités de l'Aude
Liste des intercommunalités du Gard
Liste des intercommunalités de la Lozère
Liste des intercommunalités des Pyrénées-Orientales
Liste des intercommunalités de l'Aveyron

Liens externes 
 Site officiel

Pôle métropolitain
Intercommunalité en région Occitanie